Osoby o tym nazwisku:
 Aleksy Znosko – duchowny prawosławny
 Czesław Znosko – polski działacz społeczny i żołnierz
 Jan Znosko – polski ekonomista i filozof, profesor
 Jewgienij Znosko-Borowski – francuski szachista
 Jerzy Znosko – polski geolog i tektonik
 Mitrofan (Znosko-Borowski) – prawosławny biskup